John Carney (politicus), Amerikaans politicus
John Carney (filmmaker), Iers filmregisseur